Суриц — фамилия.

Известные носители 
 Суриц, Елена Александровна (Богатырёва; 1929—2022) — советский и российский переводчик.
 Суриц, Елизавета Яковлевна (1923—2021) — советский и российский балетовед, критик и историк балета.
 Суриц, Яков Захарович (1882—1952) — советский дипломат.